Nuno Mendes was tot 1071 in Porto hertog van Portugal tot hij door koning Garcia I van Galicië en Portugal na de Slag van Pedroso werd afgezet. Uit het hertogdom Portugal zal in de 12e eeuw het koninkrijk Portugal ontstaan. Koning Garcia I van Galicië was voorheen de eerste die zich ook koning van Portugal noemde.

Persoon in de 11e eeuw
Hertog